Les inégalités des hommes sont l'ensemble des disparités sociales et juridiques qui défavorisent des hommes par rapport à des femmes.

L'inégalité de genre qui touche les hommes ne découle pas seulement des lois, mais parfois aussi de différences physiologiques ou sociales. Selon les études, l'inégalité s'exprime aussi dans le taux de meurtres, quatre fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, le taux de suicide trois fois plus élevé, le taux d'hommes blessés dans des accidents liés aux travaux de construction.

La journée internationale de l'homme, observée le  de chaque année, est destinée à marquer cette situation.

Notes et références

Bibliographie 
  Paul Nathanson, Katherine K. Young, Legalizing misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination Against Men, Montreal Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2006.
  David Benatar, The Second Sexism: Discrimination Against Men and Boys, Malden, MA Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
  Martin van Creveld, The Privileged Sex, Createspace, 2013.

Articles connexes 
 Mouvement pour les droits des hommes

Droit des femmes
Genre (sciences sociales)
Féminisme
Sexisme
Condition masculine